Agency Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Agency Township (Iowa)
 Agency Township (Kansas)
 Agency Township (Missouri)
 Agency Township (Oklahoma)
 Agency Township (South Dakota)